Feldkirch (Ausztria), város Vorarlbergben
 Feldkirch (Haut-Rhin)